Andrea Di Robilant bzw. Andrea di Robilant ist der Name folgender Personen:

* Andrea Di Robilant (Drehbuchautor) (1899–1977), italienischer Drehbuchautor
 Andrea di Robilant (Journalist) (* 1957), italienischer Journalist und Autor